Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) ,  — одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). Европейская экономическая комиссия ООН была создана в 1947 г. с целью скорейшего восстановления разрушенных войной стран континента и содействия развитию экономического сотрудничества между ними. Штаб-квартира ЕЭК ООН находится в Женеве (Швейцария), во Дворце наций. Годовой бюджет составляет около 50 млн долларов США.

История создания. Цели и задачи ЕЭК 
На своей первой сессии 11 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, рекомендовавшую Экономическому и Социальному Совету «в целях оказания эффективной помощи разорённым войною странам» рассмотреть вопрос о создании Экономической комиссии для Европы. 28 марта 1947 года ЭКОСОС принял резолюцию 36 (IV), учредившую Экономическую комиссию для Европы. Согласно мандату, кратко сформулированному в этой резолюции, Комиссия должна была «… участвовать в облегчении совместных действий, направленных к экономическому восстановлению Европы, к поднятию уровня экономической деятельности Европы и к поддержанию и укреплению экономических отношений европейских стран как между собой, так и с другими странами мира».

Изначально сформулированный в ситуации, когда главным приоритетом только что созданной Комиссии было экономическое восстановление разрушенной войной Европы, мандат ЕЭК претерпевал изменения по мере эволюции экономических реалий и политического ландшафта на континенте. В настоящее время деятельность Комиссии направлена на стимулирование экономическое развитие и интеграции в Европе, углубление экономических отношений как внутри региона, так и между европейскими и другими странами мира; исследования и изучение проблем и тенденций экономического и технологического характера в Европе; а также сбор, оценку и распространение данных экономического, технологического и статистического характера.

Члены организации 
В момент создания Комиссии в её состав вошло 18 стран, в 1991 г. их было уже 34, а после распада Советского Союза число членов ЕЭК увеличилось до нынешних 56. Среди них не только европейские государства, но и США, Канада, Израиль и центральноазиатские государства СНГ.

Среди членов Комиссии — как некоторые из самых богатых стран мира, так и страны с относительно невысоким уровнем развития. Общая площадь территории стран-членов ЕЭК ООН составляет 47 миллионов квадратных километров, в регионе проживает 17 % мирового населения.

См. также 
 Европа
 Европейский союз
 Совет Европы
 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
 Организация экономического сотрудничества и развития
 Организация Объединённых Наций
 Обзоры результативности экологической деятельности ЕЭК ООН

Примечания

Ссылки 
 UN Economic Commission for Europe
 EU and UNECE cooperation.
 UNECE vehicle regulations

Экономический и Социальный Совет ООН
Европейские международные организации
Международные экономические организации